Lunde Sogn henviser til flere artikler:
 Lunde Sogn (Varde Kommune) – et sogn i Varde Kommune (tidligere Blaabjerg Kommune) og i Varde Provsti
 Lunde Sogn (Svendborg Kommune) – et sogn i Svendborg Kommune (tidligere Egebjerg Kommune) og i Svendborg Provsti
 Lunde Sogn (Nordfyns Kommune) – et sogn i Nordfyns Kommune (tidligere Otterup Kommune) og i Bogense Provsti